Schamrajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Шамраевка/Schamrajewka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Schamrajiwka (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Schamrajiwka (Reschetyliwka)